Götterdämmerung kan även syfta på:

 Götterdämmerung (rollspel) – ett "mysterierollspel", utgivet 2005 av RiotMinds
 Götterdämmerung – originaltitel på en tysk opera med musik och text av Richard Wagner, se Ragnarök (opera)
 Götterdämmerung (låt av Raubtier) – en låttitel av det svenska bandet Raubtier
 Götterdämmerungdesignen – en prisbelönt design för torn byggda till Bismarckts ära, se Bismarcktorn

Se även
 Ragnarök (olika betydelser).